Il doppio del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Federico Browne e Rogier Wassen 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Thomas Shimada (quarti di finale)
 Sergio Roitman /  André Sá (quarti di finale)

 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)
 Diego Ayala /  Travis Parrott (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2004